Ketelhuis (gebouw), een gebouw waarin (stoom)ketels opgesteld zijn, soms voor de productie van energie voor warmtedistributie
 Het Ketelhuis, een bioscoop in Amsterdam
 Ketelhuis (Utrecht), een gebouw in Utrecht